Перепаденко — украинская фамилия.

Известные носители 
 Перепаденко, Геннадий Александрович (род. 1964) — советский футболист; испанский футбольный функционер и агент.
 Перепаденко, Сергей Александрович (род. 1972) — советский и украинский футболист.